Seleuş három romániai falu román neve:
 Csigérszőllős (korábban Szőllőscsigerél)
 Keménynagyszőlős (korábban Nagyszőllős)
 Szászszőllős (korábban Kisszőllős)